

Patronyme

Seghers
 Anna Seghers (pseudonyme de Netty Radvanyi, née Reiling, 1900-1983), femme de lettres allemande ;
 Armand Seghers (1926-2005), footballeur belge ;
 Charles-Jean Seghers (1839-1885), missionnaire jésuite belge évêque au Canada ;
 Colette Seghers (née en 1928), romancière française, veuve de Pierre Seghers ;
 Daniel Seghers (1590-1661), frère jésuite flamand, peintre, élève de Bruegel l'ancien ;
 Émile-Jean Seghers (1855-1927), prêtre belge évêque de Gand.
 Gerard Seghers (1591-1651), peintre flamand, frère de Daniel Seghers ;
 Hercules Seghers (vers 1589 - vers 1638), graveur et peintre néerlandais ;
 Jan Seghers, pseudonyme du romancier allemand Matthias Altenburg, né en 1958
 Pierre Seghers (1906-1987), poète et éditeur français ;
 Virginie Seghers spécialiste du mécénat et de la philanthropie, fille de Pierre Seghers.

Segers
 Adrien Segers, peintre de l'École de Rouen.
 Gert-Jan Segers (1969-), homme politique néerlandais.
 Katia Segers (1967-), femme politique belge flamande.
 Noël Segers (1959-), coureur cycliste belge.
 Paul Segers (1870-1946),  homme politique belge catholique.
 Paul-Willem Segers (1900-1983), ministre belge. 
 Willy Segers (1958-), homme politique belge flamand.

Autre 
 Seghers, maison d’édition créée par Pierre Seghers ;
 Jardin Pierre-Seghers, jardin public dans le  de Paris nommé en l’honneur de Pierre Seghers.

Homonymie
Homonymie de patronyme